Kaikaifilu est un genre éteint de grands reptiles marins de la famille des Mosasauridae, découvert en Antarctique sur l'île Seymour, en mer de Weddell, près de la base antarctique argentine de Marambio. Il est daté de la fin du Crétacé supérieur.

Il contient une unique espèce, Kaikaifilu hervei, décrite en 2016.

Étymologie 
Le nom de genre fait référence à un dieu marin marin légendaire de la cosmogonie mapuche, Kai-Kai filú. Le nom d'espèce honore Francisco Hervé, un géologue chilien spécialiste de l'Antarctique.

Datation 
Les restes fossiles de Kaikaifilu ont été découverts dans la Formation de Lopez de Bertodano de l'île Seymour.  Cette formation géologique est datée de la fin du Crétacé supérieur (Maastrichtien supérieur) jusqu’au tout début du Paléocène (Danien). En effet, on retrouve près du sommet de la formation le niveau enrichi en iridium marquant la limite (et l'extinction) entre le Crétacé et le Tertiaire. Kaikaifilu a été découvert sous cette limite dans des sédiments datant d'un peu plus de  (millions d'années).

Description 
Les fossiles ont été découverts lors d'une expédition paléontologique chilienne. Ils consistent en un crâne fragmentaire, un humérus gauche, des éléments de mandibule et une trentaine de dents.
Les restes du crâne ont permis d'estimer sa longueur entre , nettement plus grand que celui d'un autre mosasaure antarctique, un peu plus ancien, retrouvé sur une île voisine : Taniwhasaurus, dont le crâne était moitié moins long. Les caractéristiques des os de l'animal indiquent clairement qu'il s'agit d'un adulte :
 les sutures osseuses du crâne sont fusionnées ;
 les protubérances osseuses (épicondyle...) sur lesquelles s'attachent les ligaments des muscles de l'humérus sont bien développées ;
 la structure interne de l'os est dense.

 Kaikaifilu devait mesurer environ  de long, ce qui le classe parmi les grands mosasaures.

Denture 
La quantité de dents retrouvée a permis de prouver que Kaikaifilu était hétérodonte, c'est-à-dire qu'il possédait des dents de formes différentes :
 coniques, de taille moyenne sans surfaces d'usure ;
 coniques, de taille moyenne avec deux ou trois surfaces d'usure en face externe et interne ; 
 coniques, de très grande taille sans surfaces d'usure ;
 à section transversale en forme de « D », petites et émoussées, à émail tendre (probablement en cours de croissance).

Kaikaifilu est le second mosasaure connu pour son hétérodontie après Eremiasaurus découvert en 2012 au Maroc.
Comme de nombreux genres et espèces de Mosasauridae ont été décrits à partir de dents isolées, cette nouvelle découverte conduit à penser que le nombre de taxons répertoriés parmi les mosasaures est probablement surestimé, même si la diversité dans cette famille de sauriens est importante.

Paléobiologie 
Au vu de sa taille et de sa denture, Kaikaifilu était le superprédateur des mers peu profondes dans lesquelles il vivait en compagnie de nombreux plésiosaures. Ces derniers devaient représenter une de leurs proies principales.

Classification 
Une analyse cladistique des inventeurs de Kaikaifilu a été réalisée en 2016 dans la même publication annonçant sa découverte. Il y apparaît en groupe frère des genres Taniwhasaurus et Tylosaurus au sein de la sous-famille des Tylosaurinae, où il occupe une position basale :

Notes et références

Références taxinomiques

Annexes 

Mosasauridae
Diapside du Crétacé supérieur
Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Paléontologie en Antarctique
Taxon fossile décrit en 2016